Лорделу (порт. Lordelo) — название наскольких населённых пунктов и районов в Португалии.

 Лорделу (Вила-Реал) 
 Лорделу (Гимарайнш) 
 Лорделу (Монсан) 
 Лорделу (Фелгейраш)